

Persone
Matías Pérez García – calciatore argentino nato nel 1984.
Matías Omar Pérez Laborda – calciatore uruguaiano nato nel 1985.
Matías Rodrigo Pérez – calciatore paraguaiano nato nel 1994.
Matías Pérez Acuña – calciatore argentino nato nel 1994.
Matías Damián Pérez – calciatore argentino nato nel 1999.